Yayladağı (district), een Turks district in de provincie Hatay
 Yayladağı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yayladağı